Кузмин () — село в Сербии, в общине Сремска-Митровица, в Сремском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Срем. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживал 3391 житель (по переписи населения 1991 года — 3491 житель).

Демография 
В селе Кузмин, по переписи 2002 года проживали 2703 совершеннолетних жителя, средний возраст которых — 40,6 лет (40,1 года у мужчин и 41,2 года у женщин). В селе есть 1050 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 3,23.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Воеводины